Jako Bernská úmluva se označují následující mezinárodní dohody uzavřené ve švýcarském Bernu:
 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886
 Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť z roku 1979